I00 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Carbuncle Hill Observatory, di Coventry